Diese Liste enthält alle Spiele der armenischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Das erste Spiel gegen Moldawien wird von der FIFA nicht berücksichtigt, da Moldawien erst 1994 der FIFA beigetreten ist.

Liste der Länderspiele 
Direkt zu Jahr: 1992 – 2000 – 2010 – 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Länderspielbilanzen 
Armenien spielte als erstes UEFA-Mitglied gegen Moldawien, das zu der Zeit aber noch nicht Mitglied der FIFA war, wobei dies für Armenien das erste Länderspiel war, und Panama.

Legende:
  = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
  = Bilanz ausgeglichen
  = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Weblinks 
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Armenien

Einzelnachweise 

Armenien
!Landerspiele